Табу — может означать:

 Табу (или капу) — специфический религиозный или социальный запрет.

 
 «Табу» — альбом группы «Аквариум».
 «Табу (телепрограмма)» — телевизионная программа на украинском канале 1+1.
 Табу (телесериал) — британский историко-драматический телесериал 2017 года.

Персоналии 
 Taboo (Табу) — американский рэпер, участник хип-хоп группы The Black Eyed Peas.
 Табу (род. 1971) — индийская актриса.
 Табу, Джонатан (род. 1985) — бельгийский профессиональный баскетболист конголезского происхождения.

См. также 
 Капу